Василий Хилков:
 Хилков, Василий Дмитриевич (ум. 1602) — русский военный и государственный деятель, боярин и воевода.
 Хилков, Василий Иванович (1614—1677) — боярин и воевода из рода Хилковых.